

Persone 
 El Cid – celebre condottiero del medioevo spagnolo. La sua storia viene narrata nel Cantar de mio Cid – poema epico in spagnolo antico.

Cinema e televisione 
 El Cid – film del 1961 diretto da Anthony Mann
 El Cid - La leggenda (El Cid: La leyenda) – film del 2003 diretto da Jose Pozo
 El Cid – serie televisiva spagnola del 2020

Opera e teatro 
 Il Cid – opera teatrale dello scrittore francese Pierre Corneille
 Le Cid – opera lirica del compositore francese Jules Massenet
 Il Cid – opera di Luigi Savi
 Chimène ou Le Cid – opera di Antonio Sacchini
 Il Cid – opera di Giovanni Pacini

Altro 
 El Cid – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco - The Lost Canvas - Il mito di Ade

Pagine correlate 
Il Cid
CID